Hötzl ist

ein Familienname:
 Petrus von Hötzl (1836–1902), Bischof von Augsburg
 Heinz Hötzl (* 1941) deutscher Geohydrologe, Professor an der Universität Karlsruhe
 Josef Hötzl (1866–1947), österreichischer Architekt und Baumeister

ein Ortsname:
 Hötzl (Simbach am Inn), Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Siehe auch:
 Hötzel